Санта-Крус-де-ла-Пальма ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Занимает площадь 43,38 км². Население 17128 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются архангел Михаил и Дева Мария Снежная.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе